Le qualificazioni del singolare maschile del Kremlin Cup 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Denis Istomin (ultimo turno)
  Michael Berrer (qualificato)
  Jérémy Chardy (qualificato)
  Illja Marčenko (secondo turno)

 Antonio Veić (ultimo turno)
 Konstantin Kravčuk (qualificato)
 Miša Zverev (ultimo turno)
 Dušan Lajović (qualificato)

Qualificati

  Dušan Lajović
  Michael Berrer

  Jérémy Chardy
  Konstantin Kravčuk

Tabellone qualificaazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Kremlin Cup 2011
ATP World Tour 2011